Dobo kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Dobo (ort i North Bank), 
 Dobo (ort i Central River),

Indonesien 

 Desa Dobo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar